Carved in Stone steht für:

 Carved in Stone (Band), Soloprojekt von Ilona Jeschke
 Carved in Stone (Vince-Neil-Album), Album von Vince Neil (1995)
 Carved in Stone (Shadow-Gallery-Album), Album von Shadow Gallery (1995)
 Carved in Stone (Rage-Album), Album von Rage (Band) (2008)
 Carved in Stone (Single), Single von Gestört aber geil (2013)
 Carved in Stone, Lied aus Threshold (Album) von Hammerfall (2006)

Siehe auch:

 Carved into Stone, Album von Prong (2012)